

Persone

Rehn
 Elisabeth Rehn – politica finlandese
 Gustav Rehn – calciatore norvegese
 Olli Rehn – politico finlandese
 Stefan Rehn – ex calciatore e allenatore di calcio svedese

Cognomi composti
 Kevin Johio Lucas Rehn Eires, conosciuto con il nome d'arte di Yohio – cantautore svedese
 Veronica Rehn-Kivi – politica finlandese